Gornja steht für:

 Gornja Dubica, eine Dorfgemeinschaft im Nordosten Bosnien-Herzegowinas
 Gornja Maoča, eine Ansiedlung südlich des Dorfes (Donja) Maoča im Majevica-Gebirge im Nordosten von Bosnien und Herzegowina
 Gornja Radgona, eine Kleinstadt und Gemeinde im Nordosten Sloweniens
 Gornja Težka Voda, ein Dorf in der Gemeinde Novo mesto, Slowenien
 Gornja Borta (Oberwart), eine Stadt im Burgenland in Österreich
 Gornja Pulja (Oberpullendorf), eine Stadt im Burgenland und Bezirksvorort (burgenländische Bezeichnung für Bezirkshauptstadt) des Bezirks Oberpullendorf in Österreich

Siehe auch:
 Gornjane